Głuszec (głuszec zwyczajny) (Tetrao urogallus) – gatunek dużego ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae).
 Głuszec – jezioro słodkowodne położone w Parku Leśnym Arkońskim, na terenie miasta Szczecin.
 Rezerwat przyrody Głuszec – rezerwat przyrody położony na terenie gminy Narewka w województwie podlaskim.
 PZL W-3PL Głuszec – śmigłowiec produkcji polskiej z PZL Świdnik; wojskowy wariant śmigłowca PZL W-3 Sokół.

 Głuszec – osada leśna w Polsce, w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Ruda Maleniecka

 Głuszec – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Głuszec – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie łojowskim
 Głuszec – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie rzeczyckim